

Cinéma 

 Comme toi... (Come te nessuno mai), film italien de Gabriele Muccino sorti en 1999.

Chanson 

 Comme toi est une chanson de Peter Holm sortie en 1968 ;
 Comme toi est une chanson de Dalida sortie en 1979 ;
 Comme toi est le deuxième single de l'album Minoritaire de Jean-Jacques Goldman sorti en 1983 ;
 Comme toi est un single de Frank Michael sorti en 1986 ;
 Comme toi est le troisième single de l'album Entre deux mondes... En équilibre de Najoua Belyzel sorti en 2006 ;
 Comme toi est une chanson de l'album Calimera de DiStefano sortie en 2008 ;
 Comme toi est un single de Larusso sorti en 2009 ;
 Comme toi est une chanson de Clara Luciani.